Cecilia Chiovini – politica italiana
 Nino Chiovini – partigiano, scrittore e storico italiano